Приз графа Годо 2005 () — 53-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2005 году турнир прошёл с 18 по 24 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Робредо
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Марк Ноулз

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Хуана-Карлоса Ферреро со счётом 6-1, 7-6(4), 6-3.
 Надаль выиграл 4-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ферреро сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 3

Секция 4

Парный турнир 
 Ненад Зимонич /  Леандер Паес обыграли  Фелисиано Лопеса /  Рафаэля Надаля со счётом 6-3, 6-3.
 Зимонич выиграл 2-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Паес выиграл 2-й парный титул в сезоне и 33-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

См. также 
 Приз графа Годо

 ATP Тур 2005 года
 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Испания
Теннис
Апрель 2005 года
2005
Международные спортивные соревнования в Барселоне